Uměleckoprůmyslové muzeum je specializovaná muzejní instituce zabývající se vztahy mezi uměním a technickými prostředky. Vzniklo v období průmyslové revoluce v 19. století a má za cíl pozvednout a zkvalitnit průmyslovou výrobu. Často jsou spojena se školami a ateliéry. Jejich funkce se v průběhu 20. století změnila. Z dokumentačních center mapujících soudobou podobu průmysloveho designu se tento typ muzeí změnil na historické muzejní instituce.

Jako takové vzniklo v řadě evropských měst:

 Berlín
 Brno
 Curych
 Dortmund
 Drážďany
 Düsseldorf
 Frankfurt nad Mohanem
 Hradec Králové
 Chrudim
 Karlsruhe
 Kodaň
 Liberec
 Lvov
 Linec
 Kolín nad Rýnem
 Opava
 Liberec
 Praha
 Štýrský Hradec
 Vídeň

Adresa muzea 
Široká 1, Praha 1, Staré Město

Muzea